Ceci Monte (nacida en Rosario en 1985) es Música, Compositora, Cantante, Instrumentista, Productora, Profesora de Canto, Instructora de Yoga y Licenciada en Comunicación Social.

Se ha presentado a lo largo de su carrera en escenarios de Canadá, EE. UU., Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Tuvo una excelente recepción del público en sus apariciones en Vancouver International Jazz Festival y en Markham Jazz Festival, durante su gira de lanzamiento de disco en Norteamérica (2012).

Biografía
En 2004 comienza su carrera artística, a lo largo de la cual se ha presentado en múltiples escenarios internacionales brindando conciertos y workshops de diferentes enfoques.

De 2009 a 2012 Ceci Monte se radica en Canadá, donde canta junto a reconocides músiques internacionales: Karin Plato, Mike Allen, Robi Botos, Adam Thomas, Cat Toren, Evan Arntzen, Michael Creber, Yujiro Nakajima, Liam MacDonald (Vancouver). Christine Guawi (Montreal). Guido Basso, Heather Bambrick, Ross MacIntyre, Howard Rees, Richard Brisco, Alan Hetherington, Maninho Costa (Toronto), entre otres.

En 2012 regresa a la Argentina y se presenta en la inauguración de la muestra de Yaya Firpo como telonera de Yusa, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Che Guevara de Rosario.

En 2013 comparte escenario con Rogério Souza y Ronaldo do Bandolim durante su gira por Argentina. 

De 2015 a 2017 trabaja intensamente con su grupo Medley Jazz Quartet en cruceros de Royal Caribbean por toda Europa y Caribe.

Desde 2008 se dedica activamente a la enseñanza presencial y virtual del Canto, abordando de forma integral: técnica vocal y respiratoria, conciencia sensorial del cuerpo, interpretación, audioperceptiva, improvisación, fonética de lenguas extranjeras y armonización vocal.

En la actualidad, trabaja con su proyecto solista de guitarra y voz Bossa n' Plugged, a la vez que se dedica a la producción su próximo disco Mi Luna Es Tu Sol, conformado enteramente por composiciones propias.

Formación 
Comienza sus estudios musicales a los 4 años y hasta el día de hoy continúa en constante formación.

De 2001 a 2008 cursa la carrera de Canto en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, a la vez que estudia técnica vocal en forma particular con Marcela Centenaro.

En 2009 Ceci Monte se recibe de Licenciada en Comunicación Social y se muda a Canadá, donde permanece durante 3 años, profundizando sus estudios jazzísticos con Karin Plato y Steve Maddock (Vancouver), Ranee Lee (Montreal), Howard Rees (Toronto) y Barry Harris (New York).

Participa de los workshops de canto dictados por Dominique Eade, Judy Niemack y Darmon Meader, en el marco del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires.

Del 2018 a la actualidad estudia guitarra con Marcelo Stenta y se encuentra finalizando sus estudios de posgrado en la Maestría en Educación Artística de Rosario.

Premios 
En 2012 su disco Open Air es elegido dentro de los mejores discos por la revista canadiense Bossa Nova Music

En 2019 recibe una mención especial otorgada en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito el Día Internacional de la Mujer por la intendenta Mónica Fein en el marco de la convocatoria “Te Doy Una Canción”.

Festivales 
Vancouver International Jazz Festival (Canadá, 2012)

Markham Jazz Festival (Canadá, 2012)

Festival Internacional de Jazz de Rosario (2012)

Festival Cancionera Rosario (2013)

85º aniversario del nacimiento del Che Guevara (2013)

Queremos tanto a Cerati (2013)

Sofar Rosario (2017)

Día Nacional del Músico (2018)

Te Doy Una Canción (2019)

International Jazz Day Villa Carlos Paz (2019)

Discografía
Open Air es su primer trabajo discográfico, lanzado en 2012 en el Vancouver International Jazz Festival (Canadá) y elegido dentro de los mejores discos por la revista Bossa Nova Music. El disco fue re-editado en Buenos Aires en 2013 por el sello Epsa Music.

El CD incluye canciones de jazz y bossa-nova en la variedad del portugués, español e inglés: composiciones originales y arreglos propios.

OPEN AIR

1. Old Devil Moon (música: Burton Lane, letra: E.Y. Harburg)
2. Waiting (música y letra: Cecilia Monte)
3. Fotografia (música y letra: Antonio Carlos Jobim)
4. O Pato (música y letra: Jayme Silva y Neuza Teixeira)
5. My Favourite Things (música: Richard Rodgers, letra: Oscar Hammerstein II)
6. Minha Canção (música y letra: Cecilia Monte)
7. O Meu Cantar (música y letra: Cecilia Monte)
8. When Will You Come (música y letra: Cecilia Monte)
9. I Hear Music (música: Burton Lane, letra: Frank Loesser)
10. Ilusão (música y letra: Cecilia Monte)

Enlaces externos 
 Página web oficial 
 YouTube
 Facebook

Referencias 

Cantantes femeninas de Argentina
Músicos de jazz de Argentina
Cantantes de bossa nova
Músicos de Rosario